Григоре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Григоре, Андрея (род. 1991) — румынская спортивная гимнастка. 
 Григоре, Делия (род. 1972) — румынская и цыганская писательница, филолог, академик и борец за права цыган. 
 Григоре, Джордже-Габрьел (род. 1970) — румынский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Григоре, Драгош (род. 1986) — румынский футболист.
 Григоре, Николае (род. 1975) — румынский футболист.